Okręty US Navy o nazwie USS "Bristol":
 Pierwszy "Bristol" (DD-453) był niszczycielem typu Gleaves, który wszedł do służby w 1941 i został zatopiony w 1943.
 Drugi "Bristol" (DD-857) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który wszedł do służby w 1945 i był w niej do 1969. Następnie przekazany Tajwanowi.

Bristol